РГ-24 — ручний напівавтоматичний гранатомет, що призначений для боротьби з легкоброньованими цілями.

Опис 
Гранатомет РГ-24 розроблювався Конструкторським бюро спеціальної техніки під керівництвом Ігора Олексієнка у 90-х роках. Зброярі, на той час, розробили принципово новий підхід у створенні протитанкової зброї. Ручний гранатомет з новим, як заявляли творці, технічним рішенням боєприпасу. Калібр гранатомета — 24 міліметра. Він успішно пробиває броню будь-якої легкоброньованої цілі. Початкова швидкість гранати більш ніж у 2 рази більше, аніж у кумулятивної гранати під РПГ-7. І при цьому маса гранати — 100 грам, а кумулятивна граната для РПГ-7 важить 2,2 кілограми.

Див. також 
 Конструкторське бюро спецтехніки
 Список гранатометів

Примітки 

Ручні гранатомети України
Самозарядні гранатомети України